Сезон ФК «Дніпро» (Дніпропетровськ) 1967 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Леонід Родос.
 Начальник команди: Олександр Петрашевський.
 Тренери: Анатолій Архіпов, Євген Жучков.

Друга група «А», Підгрупа 2

Кубок СРСР з футболу 1967-1968

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Українські футбольні клуби в сезоні 1967